Салто Чико има више значења:

 Салто Чико (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салто Чико (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салто Чико (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Салто Чико (Хуан Галиндо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Салто Чико, Коператива (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику